Форбс ( — рідкісне чоловіче особове ім'я з шотландськими коренями.

Відомі носії:
 Форбс Бернем (; 1923—1985) — прем'єр-міністр і президент Гаяни.
 Форбс Кеннеді (; 1935) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Форбс Коуен (; 1964) — колишній шотландський ломус.

Див. також 
 Форбс (прізвище)